Ottendorf steht für:

Gemeinden:
 Ottendorf (Thüringen). Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Ottendorf (bei Kiel), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Ottendorf an der Rittschein, Gemeinde in der Steiermark, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

Ortsteile:
 in Deutschland:
 Ottendorf (Ahlerstedt), Ortsteil der Gemeinde Ahlerstedt, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Ottendorf (Bahretal), Ortsteil der Gemeinde Bahretal, Landkreis Sächsische Schweiz, Sachsen
 Ottendorf (Gaildorf), Stadtteil und Dorf der Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ottendorf (Gädheim), Kirchdorf der Gemeinde Gädheim, Landkreis Haßberge, Bayern
 Ottendorf (Hainichen), Ortsteil der Stadt Hainichen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ottendorf (Lichtenau), Ortsteil der Gemeinde Lichtenau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ottendorf (Ludwigsstadt), Stadtteil und Dorf der Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Ottendorf (Ottendorf-Okrilla), Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ottendorf (Peitz), Wohnplatz der Stadt Peitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Ottendorf (Sebnitz), Ortsteil der Stadt Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz, Sachsen
 Ottendorf (Süsel), Ortsteil der Gemeinde Süsel, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 in Österreich:
 Ottendorf (Gemeinde Großmugl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Großmugl, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Ottendorf (Gemeinde Strengberg), Katastralgemeinde von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Ottendorf (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 in Polen:(nach Landkreis-ABC)
 Ottendorf, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Radosty in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ottendorf, Ort im Kreis Bunzlau, Schlesien, seit 1945: Ocice (Bolesławiec) in der Gmina Bolesławiec, Powiat Bolesławiecki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ottendorf, Ort im Kreis Groß Wartenberg, Schlesien, seit 1945: Działosza in der Gmina Syców, Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ottendorf, Ort im Kreis Löwenberg, Schlesien, seit 1945: Radoniów, Ort in der Gmina Lubomierz, Powiat Lwówecki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ottendorf, Ort im Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Boguszyce (Nowogard), Ort in der Gmina Nowogard, Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern

historische Ortsnamen:
 Ottendorf, deutscher Name von Courtavon, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Ottendorf, deutscher Name von Otice, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien
 Ottendorf, deutscher Name von Otovice u Broumova, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Ottendorf, deutscher Name von Ottonville, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Niederottendorf
 Oberottendorf
 Otterndorf